Tommasini steht für:

 Tommasini, italienischer Hersteller von Rennradrahmen

Tommasini ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Tommasini (* 1975), Südtiroler Politiker 
 Mutius von Tommasini (1794–1879), österreichischer Botaniker und Politiker 
 Oreste Tommasini (1844–1919), italienischer Bibliothekar und Politiker